ТЗН — многозначная аббревиатура:
 ТЗН — трудноизвлекаемые запасы нефти
 ТЗН — токсогенная зернистость нейтрофилов

См. также 
 АТЗН — агентство труда и занятости населения
 УТЗН — управление по труду и занятости населения